Municipio Cajigal puede referirse a:

 Cajigal, municipio del estado Anzoátegui, Venezuela.
 Cajigal, municipio del estado Sucre, Venezuela.